Кирк Мо́лтби (; род. 22 декабря 1972, Гуэлф, Онтарио, Канада) — бывший канадский хоккеист, нападающий, отыгравший в Национальной хоккейной лиге 16 сезонов в составе клубов «Эдмонтон Ойлерз» и «Детройт Ред Уингз».

Биография

Игровая карьера 
Проведя несколько сезонов в юношеских хоккейных лигах Северной Америки (в основном, в клубе Хоккейной лиги Онтарио (OHL) ), Молтби был задрафтован клубом НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в третьем раунде драфта 1992 года под общим 65-м номером. Весь сезон 1992-93 Молтби провел в фарм-клубе «Эдмонтона»  в АХЛ. Его первым сезоном в НХЛ стал следующий (1993-94), в котором он сыграл 68 матчей, забросил 11 шайб, сделал 8 голевых передач, набрал 19 очков и заработал 74 штрафные минуты. Молтби провел за «Ойлерз» ещё два сезона, после чего 20 марта 1996 года был обменян в «Детройт Ред Уингз» на защитника .

В «Детройте» Молтби провел 14 сезонов, выиграв с командой четыре Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008). В «Детройте» Молтби играл в так называемом «размалывающем звене» вместе со своими многолетними партнерами Крисом Дрейпером и Дарреном Маккарти или .

Хотя Молтби был довольно плодовитым нападающим в юниорских лигах, в НХЛ он ни разу не смог забросить 20 шайб и набрать 40 очков в одном сезоне. Он был известен в НХЛ как жесткий силовой форвард, умеющий провоцировать соперников на нарушения правил. Его статистически лучшим вышел сезон 2002-03, в котором он забросил 14 шайб, сделал 23 голевые передачи, набрал 37 очков и заработал 91 штрафную минуту (все показатели — лучшие в карьере).

В 2005 году Молтби принял участие в составе сборной Канады на чемпионате мира по хоккею в Австрии.

27 февраля 2009 года Молтби провел свой 1000-й матч в НХЛ, в котором «Детройт» на Джо Луис-арене победил «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).

12 октября 2010 года Молтби официально объявил о завершении карьеры. В тот же день он заявил, что будет работать скаутом в «Детройт Ред Уингз».

Личная жизнь 
Во время сезона Кирк Молтби проживает в  (штат Мичиган), а в межсезонье — в Мичигане и в Хеспелере (Онтарио). Женат, жену зовут Уэнди. У них есть дочь Элла (родилась 22 марта 2004 года) и двуяйцевые близнецы: сын Лэндон и дочь Лейтон, родившиеся 17 июля 2008 года.

Достижения 
 Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008)
 Обладатель Кубка мира по хоккею (2004) (Молтби был в заявке сборной Канады, но на лед не выходил)
 Чемпион мира по хоккею (2003)
 Серебряный призёр чемпионата мира по хоккею (2005)

Статистика

См. также 

 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database
 Статистика на сайте Hockey-Reference.com
 Профиль на сайте NHL.com

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Эдмонтон Ойлерз»